Catabola kan syfta på följande platser:

Angola 

 Município Catabola, kommun, Bié, 
 Catabola (ort i Angola), Bié, 

Robotskapade Angolaförgreningar